Georgi Markov (1929–1978) disszidált bolgár író, a Markov-gyilkosság áldozata
 Georgi Markov (1946) olimpiai bajnok bolgár kötöttfogású birkózó
 Georgi Markov (1972–2018) bolgár válogatott labdarúgó
 Georgi Markov (1978) olimpiai ezüstérmes bolgár súlyemelő